The Man I Love (1929), een film uit 1929
 The Man I Love (1947), een film noir uit 1947
 The Man I Love (lied), een lied van George en Ira Gershwin uit 1924